Фаццини — фамилия. Известные носители:
 Фаццини, Лука (род. 1995) — швейцарский хоккеист.
 Фаццини, Перикле (1913—1987) — итальянский скульптор, один из крупнейших представителей итальянского модернизма в период после Второй мировой войны.
 Фаццини, Якопо (род. 2003) — итальянский футболист.